Atos (planina), Sveta Gora, Helenska Republika
 Atos (poluotok), Sveta Gora, Helenska Republika
 Atos (mitologija), lik iz grčke mitologije
Atos (naziv), naziv Sindikata administrativno - tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima, osnovan u Virovitici

Vidi i:
 Sveta Gora (Sveta Gora Atos)
 Sindikat ATOS (http://www.sindikat-atos.hr)